Lisboa e Vale do Tejo, antiga regió de Portugal corresponent majoritàriament a l'actual regió de Lisboa
 Landing Vehicle Tracked, vehicle amfibi de desembarcament militar